Der Ayeyawady United Football Club, auch The Fishermen genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Pathein beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 als Delta United gegründet. 2011 wurde der Verein in Ayeyawady United FC umbenannt. Die erste Saison der neuen Myanmar National League schloss der Verein mit der Vizemeisterschaft ab. 2011 und 2019 wurde man wieder Vizemeister.

Erfolge 
 Myanmarischer Vizemeister: 2009, 2011, 2019

 General Aung San Shield: 2012, 2014, 2015

 MFF Charity Cup: 2012, 2015

 Mekong Club Championship: 2014 (2. Platz)

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Ayar Stadium, auch Kyaut-Tie-Stadion genannt, in Pathein aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern und befindet sich im Besitz des Vereins.

Spieler 
Stand: September 2022

Beste Torschützen seit 2013

Trainer seit 2011

Saisonplatzierung seit 2009

Ausrüster/Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Ayeyawady United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Pathein)